James Dowdall est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1584), juge irlandais
 (mort en 1600), marchand catholique irlandais
 (1873-1939), homme politique irlandais

Voir aussi

Dowdall, James